Альфа-процесс (α-процесс) — ядерная реакция захвата α-частиц ядрами лёгких элементов. В звёздах он является основным источником производства химических элементов от гелия до никеля. Далее приведены наиболее значимые α-процессы.

 , Q = 7,16 МэВ

 , Q = 4,73 МэВ

 , Q = 9,31 МэВ

 , Q = 9,98 МэВ

 , Q = 6,95 МэВ

Ссылки 
 ГОРЕНИЕ ГЕЛИЯ. КРАСНЫЕ ГИГАНТЫ
 http://www.astronet.ru/db/msg/1167293
 Происхождение звёзд и химических элементов

См. также 
 Звёздный нуклеосинтез
 s-процесс
 rp-процесс
 p-процесс
 r-процесс
 Ядерная реакция

Ссылки 

 
 
 

Термоядерные реакции
Физика звёзд